Il National Invitation Tournament 1943 fu la sesta edizione del torneo. Venne vinto dalla St. John's University; miglior giocatore fu Harry Boykoff.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Joe Lapchick

Bibliografia
 St. John's 2010-11 men's basketball media guide

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1943
1943